Poul Jensen er navnet på flere personer:

 Poul Jensen (arkitekt) (født Poul Helge Jensen 1929) – dansk arkitekt
 Poul Jensen (astronom) – opdagede 3318 Blixen
 Poul Jensen (fodboldspiller, født 1934) – spillede for bl.a. Vejle Boldklub
 Poul Jensen (fodboldspiller, født 1899) – spillede for bl.a. B.93
 Poul Jensen (musiker) – medlem af Hvalsøspillemændene
 Poul Jensen (skuespiller) (1896–1965) – dansk skuespiller
 Poul Due Jensen (1912-1977) – grundlægger af Grundfos
 Poul Due Jensen (født 1971) − topchef for Grundfos siden 2020, barnebarn af ovennævnte
 Poul Ove Jensen (født 1937) – dansk arkitekt